Термин «де́ка» (произносится «дэка») может означать:

 Дека — резонирующая поверхность струнных и струнно-щипковых музыкальных инструментов.
 Дека- — приставка , обозначающая увеличение в .
 «Дека» — российская пивоваренная компания.
 Дека — акционерное общество «Дюфлон, Константинович и К°» — организовавшее в городе Александровск завод по производству авиадвигателей.
 Дека — жаргонное название магнитофона-приставки, произошло от .
 Дека трюма — верх донных танков, находящихся под трюмом. Углубления в деке — льяла — служат для сбора воды, попавшей в трюм, например, через повреждённые крышки трюмов или сквозь палубу. Из льял воду по трубам откачивают за борт.
 Дека — деталь скейтборда или лонгборда.
Дека — ключевой элемент снегоступов. Основная функция деки — облегчить передвижение человека по рыхлому снегу, то есть не позволить ему проваливаться в снег.

См. также 
 Дек
 Нандролона деканоат (одно из торговых наименований — «Дека-Дураболин») — лекарственное средство, стероидный препарат.